Asioryctes nemegetensis ("excavador asiàtic de Nemeget) és una espècie extinta de mamífer de l'ordre dels asiorictiteris. Visqué en el que avui en dia és Mongòlia a l'estatge Campanià (Cretaci superior).

Enllaços externs 

 Imatge d'un crani d'Asioryctes nemegetensis 

Asiorictiteris